Buletinul de identitate moldovenesc este un document de identitate obligatoriu emis în Republica Moldova. Fiecare cetățean moldovean care are reședința în Republica Moldova trebuie să aibă o carte de identitate. Cărțile de identitate moldovenești sunt emise de Agenția Servicii Publice. Grupele de vârstă sunt:
de la naștere până la vârsta de 10 ani (cardul poate fi eliberat fără poză de purtător)
de la 10 ani până la 16 ani
de la 16 ani până la 25 de ani
de la 25 de ani până la 45 de ani.

De la vârsta de 45 de ani nu este necesară reînnoirea cărții de identitate.

O carte de identitate a unui cetățean al Republicii Moldova, inclusiv electronică, este formată din două părți:
 Card de plastic;
 Foaie verticală de hârtie.

Ambele părți ale cărții de identitate sunt emise în același timp, sunt obligatorii și sunt invalide una fără cealaltă.

Prima carte de identitate a Republicii Moldova a fost eliberată în 1996 fostului președinte moldovean, Mircea Snegur.

Note 

Cărți de identitate